Питер Галагер () је амерички глумац, музичар и писац, рођен 19. августа 1955. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1993. || Кратки резови || || ||
|-
| 1994. || Велики скок || || ||
|-
| 1995. || Док си ти спавао || || ||
|-
| 1996. || За Џилијан на њен 37. рођендан || || ||
|-
| 1999. || Америчка лепота || || ||
|-
| 1999. || Кућа на уклетом брду || || ||
|-
| 2010. || Осуда || || ||
|-
| 2010. || Бурлеска || || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1955.
Амерички глумци